Касянчук — українське прізвище.

Відомі носії 
 Касянчук Григорій Васильович (1967—2022) — український військовослужбовець, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя (2023, посмертно).
 Касянчук (Касіянчук) Іван Дмитрович (1932 — ?) — український радянський діяч, новатор виробництва, бригадир столярного цеху, майстер-деревообробник Ділятинського лісокомбінату Надвірнянського району Івано-Франківської області.
 Касянчук Костянтин Вікторович (нар. 1979) — український хокеїст, лівий нападник.
 Касянчук Роман Олександрович (1987—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки